Menlo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Menlo (Georgia)
Menlo (Iowa)
Menlo (Kansas)